Lounsbery ist der Familienname folgender Personen:

 John Lounsbery (1911–1976), US-amerikanischer Animator
 Richard Lounsbery (1882–1967), US-amerikanischer Geschäftsmann
 William Lounsbery (1831–1905), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:

 Richard Lounsbery Award, Wissenschaftspreis im Bereich Biologie und Medizin
 Richard Lounsbery Foundation, gemeinnützige Stiftung in den Vereinigten Staaten